Hans von Hallwyl ist der Name folgender Personen:

* Hans von Hallwyl (Offizier) (1433/1434–1504), Schweizer Offizier
 Hans von Hallwyl (Politiker) (1835–1909), Schweizer Politiker